Alter Kahn und junge Liebe ist der Titel der Filme:

 Alter Kahn und junge Liebe (1957), deutscher Spielfilm der DEFA von Hans Heinrich
 Alter Kahn und junge Liebe (1973), bundesdeutscher Musikfilm von Werner Jacobs